Ez a lista az első 50-50 sokszögszámot és középpontos sokszögszámot tartalmazza, a háromszögszámoktól a húszszögszámokig.

Sokszögszámok

1–20

21–35

36–50

Középpontos sokszögszámok

1–20

21–35

36–50 

Matematikai listák
Figurális számok